Sermaise, commune française de Maine-et-Loire ;
 Sermaise, commune française de l'Essonne ;

Voir aussi
Sermaises, commune française du Loiret.

Sermaize, commune française de l'Oise ;
Sermaize-les-Bains, commune française de la Marne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France